Faixa etária — período da vida humana, como infância, juventude, velhice
 Idade geológica — unidade geocronológica
 Maioridade — condição jurídico e social de uma pessoa
 Periodização da história — na versão eurocêntrica, estabelece as idades da Pedra, do Cobre, do Ferro, Antiga, Média, Moderna e Contemporânea